Бачен има више значења:

 Бачен (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бачен (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бачен (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бачен (Митонтик), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику